Janowice Wielkie (plaats), plaats in Polen
 Janowice Wielkie (gemeente), gemeente in Polen